Роба:

 Ро́ба — грубая рабочая одежда.
 Ро́ба, робь (устар. или диалектн.) — работа, труд.
 Ро́ба (, устар.) — одежда, платье, одеяние.
 Роба́, раба́ (устар.) — в Древней Руси рабыня, невольница (могла быть наложницей своего господина, служанкой, кормилицей, ключницей в его доме). Согласно Русской правде, дети робы от господина после смерти отца становились свободными вместе с матерью. Робой (рабой) называлась также жена холопа, представителя самой низшей категории феодально-зависимого населения. Женитьба свободного на робе без особого соглашения с её владельцем превращала его самого в холопа.

Примечания

См. также 
 Раба